M50 nebo M-50 je označení mnoha různých objektů:

Doprava a infrastruktura
 M-50 (Michigan) – dálnice v Michiganu
 M50 (Velká Británie) – dálnice v Anglii
 M50 (Irsko) – dálnice v Irsku
 Dálnice M50 (Španělsko) – dálniční okruh kolem Madridu
 BMW M50 – automobilový motor
 Boardman Airport – identifikační znak letiště v Oregonu

Armáda a vojenství
 Sherman M-50 – modifikovaná verze amerického tanku M4 Sherman
 M50 Ontos – americké lehké obrněné pásové protitankové vozidlo
 Mjasiščev M-50 – prototyp sovětského nadzvukového strategického bombardéru
 M50 Joint Service General Purpose Mask – americká ochranná/plynová maska

Astronomie
 Messier 50 – otevřená hvězdokupa v souhvězdí Jednorožce